Старо Село може бити:

Србија 
 Старо Село (Велика Плана), насеље у општини Велика Плана, Подунавски округ, Република Србија;
 Старо Село (Јагодина), насељено место града Јагодине, Република Србија;
 Старо Село (Прокупље), насеље у општини Прокупље, Република Србија;
 Старо Село (Урошевац), насеље у општини Урошевац, Република Србија;

или:
 Старо село (етно-село), етно-село и музеј код Сирогојна на Златибору, Република Србија.

Црна Гора 
 Старо Село (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора;

Босна и Херцеговина 
 Старо Село (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација БиХ, БиХ;
 Старо Село (Доњи Вакуф), насеље у општини Доњи Вакуф, Федерација БиХ, БиХ;
 Старо Село (Калесија), насеље у општини Калесија, Федерација БиХ, БиХ;

Северна Македонија 
 Старо Село (Македонски Брод), насеље у општини Македонски Брод, Северна Македонија;
 Старо Село (Тетово), насеље у општини Јегуновце, Северна Македонија;

Бугарска 
 Старо Село (Враца), насеље у Врачанској области, Бугарска;
 Старо Село (Ловеч), насеље у Ловечкој области, Бугарска;
 Старо Село (Перник), насеље у Перничкој области, Бугарска;
 Старо Село (Силистра), насеље у Силистранској области, Бугарска;
 Старо Село (Сливен), насеље у Сливенској области, Бугарска;

Хрватска 
 Старо Село (Сисак), насељено мјесто града Сиска, Република Хрватска;
 Старо Село (Оточац), насељено мјесто града Оточца, Република Хрватска;
 Старо Село Топуско, Република Хрватска;

Види још 
 Ново Село